Rue du Renard steht für:
 Rue du Renard (Paris)
 Rue du Renard (Rouen)